HMS Princess Royal je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Princess Royal (1739) 
 HMS Princess Royal (1773) 
 HMS Princess Royal (1853) 
 HMS Princess Royal (1911)

Princess Royal